A Temporada da CART World Series de 1991 foi a décima-terceira da história da categoria. O vencedor foi Michael Andretti, da equipe Newman-Haas.

Na disputa pelo título de rookie (estreante) do ano, a família Andretti teve outro motivo para comemorar: Jeff Andretti, irmão mais novo de Michael, foi o melhor novato (15º lugar, com 26 pontos), batendo outro norte-americano, Ted Prappas (19º, com nove pontos) e o canadense Paul Tracy (21º, com seis). Além dos 3 citados, também fizeram suas estreias na CART Didier Theys e Mark Dismore, únicos a disputarem mais de uma corrida, enquanto Dale Coyne (piloto e dono da equipe homônima) e Salt Walther (que voltava à CART após 10 temporadas) encerrariam suas carreiras no mesmo ano.

Equipes e pilotos

Classificação

Sistema de pontuação

Pontos de bonificação:
 1 pela pole-position;
 1 pelo maior número de voltas na liderança da prova.

Premiações paralelas

Copa das Nações

Campeonato de chassis

Campeonato de motores

Exibição no Brasil

Ver também
 500 Milhas de Indianápolis de 1991

<noinclude>

1991